Crassispira ornata är en snäckart som beskrevs av Orbigny 1842. Crassispira ornata ingår i släktet Crassispira och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
ornata